New Vienna kan syfta på:

 New Vienna, Iowa
 New Vienna, Ohio